Коли:
 Коли — сопка в Финляндии, в общине Лиекса.
 Коли — национальный парк в Финляндии, недалеко от Йоэнсуу. На территории парка находится сопка Коли.
 Коли — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Коли (народность) (англ.) — народность в Индии.

Персоналии 
 Коли, Рахул (род. 1985) — британский актёр.
 Коли, Фердинан (род. 1973) — сенегальский футболист.
 Коли-Стайн, Уилли (Уилли Дармонд Коли младший; род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 Мегерт-Коли, Френци (род. 1982) — швейцарская сноубордистка.

См. также 
 Колли (фамилия)